2 miejscowości w Polsce:
 Grodkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród
 Grodkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy